Pedro Muñoz (Ciudad Real), een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real;
 Pedro Muñoz (honkballer), een Puerto Ricaans honkballer.
 Pedro Muñoz (politicus), een Filipijns politicus;
 Pedro Muñoz (wielrenner), een Spaans wielrenner.